Туран може да се отнася за:

 Туран – название на земите, обитавани от племена наречени туранци, разположени на север и североизток в Иран
 Туран (национален парк) – национален парк в Иран
 Фолксваген Туран – модел леки автомобили
 Туран (вестник) – османски вестник излизал в Солун през 1912 г.